Bulbocastanum daucoides är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl Fredrik Nyman. Bulbocastanum daucoides ingår i släktet Bulbocastanum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
daucoides